Bowerstown bezeichnet mehrere

Orte in den Vereinigten Staaten:
 Bowerstown (Indiana)
 Bowerstown (New York)